Olga Alsen ist der Name folgender Personen:

 Olga Alsen (1880–1956), deutsche Schriftstellerin und Redakteurin, siehe Ola Alsen
* Olga Doppler-Alsen (1871–nach 1917), österreichisch-deutsche Schauspielerin